Джордано Бруно — італійський філософ епохи Відродження, поет, представник пантеїзму.
 «Джордано Бруно» — анімаційний фільм 1984 року студії Київнаукфільм, режисер — Володимир Гончаров.